Hughes [hjús] může znamenat:

místopisný název
 Hughes County – dva okresy v USA

příjmení osob
 viz Hughes (příjmení)

křestní jméno
 Hughes Cleaver (1892-1980) – kanadský politik
 Hughes Rudd (1921-1992) – americký televizní novinář a zpravodaj

společnosti
 Baker Hughes – společnost poskytující průmyslové služby
 Howard Hughes Corporation – realitní developer
 Hughes Aircraft – bývalý významný americký dodavatel leteckého a obranného průmyslu, od roku 1985 součást General Motors
 Hughes Communications – poskytovatel družicových komunikačních služeb
 Hughes Dynamics – bývalá počítačová firma, dceřiná společnost Hughes Tool
 Hughes Electronics – společnost vzniklá díky sloučení Hughes Aircraft a Delco Electronics, která byla vlastněna společností General Motors
 Hughes Helicopters – americký výrobce vrtulníků v období let 1947 až 1984
 Hughes Network Systems – dceřiná společnost Hughes Communications
 Hughes Software Systems – nyní Altran North America
 Hughes Supply – bývalý velkoobchodník se stavebními potřebami v USA a Kanadě
 Hughes Systique Corporation – americký poskytovatel služeb v oblasti software
 Hughes Television Network – zaniklá americká televizní síť
 Hughes Tool Company – výrobce vrtáků zakoupený Howard R. Hughes, Sr.

letiště
 Hughes Airport (Aljaška)
 Hughes Airport (Kalifornie)
 Hughes Airfield – vojenské letiště z období 2. světové války

vojenství
 Fort Hughes – americká pevnost, bývalá součást obrany přístavu Manita a zátoky Subic Bay
 USS Hughes (DD-410), americký torpédoborec

jiné významy
 Hughesova medaile – medaile udělovaná Královskou společností
 1878 Hughes – asteroid